Эшли-Купер — фамилия.
 Эшли-Купер, Адам (род. 1984) — австралийский регбист.
 
 См. также 
 Купер, Эшли (род. 1936) — австралийский теннисист, первая ракетка мира среди любителей в 1957 и 1958 году.